Angelos bzw. Angeloi (Plural) steht für:

 Engel, Gattungsbezeichnung für Geistwesen
 Angeloi (Esoterik), Engelwesen
 Angeloi (Adelsgeschlecht), byzantinische Adelsfamilie

Personen:
 Alexios III. Angelos (um 1160–1211?), byzantinischer Kaiser, siehe Alexios III. (Byzanz)
 Alexios IV. Angelos (1182–1204), byzantinischer Kaiser, siehe Alexios IV. (Byzanz)
 Andronikos Angelos († 1185), byzantinischer General und Diplomat
 Isaak II. Angelos (1155–1204), byzantinischer Kaiser

Siehe auch:
 Angelus